Jens Bing kan syfta på bland andra:

 Jens Bing (1681–1751), dansk läkare
 Jens Bing (1906–1980), dansk läkare

Se även 

 Jens Vilhelm Bing
 Jens Bing Dons